

Пойнт-Плезант — місто, штат Нью-Джерсі
 Пойнт-Плезант — місто, штат Західна Вірджинія